Привалово — название населённых пунктов:

Россия 
 Привалово — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Привалово — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Привалово — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Привалово — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Привалово — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Привалово — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Привалово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Привалово — железнодорожная платформа Павелецкого направления